Eger steht für:
 Eger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Egerium, Eger-Stufe, chronostratigraphische Stufe

Eger ist der Name folgender

Städte:
 Cheb, Stadt im Karlovarský kraj (Region Karlsbad), Tschechien
 Eger (Ungarn), Stadt in Észak-Magyarország, Nordungarn (deutsch Erlau)

Bauten:
 Chebský hrad, Tschechien (Burg Eger)
 Palais Eger, Deutschland

Gewässer:
 Eger (Balaton), Zufluss des Balaton in Ungarn
 Eger (Elbe), tschechisch Ohře, Nebenfluss der Elbe in Nordostbayern und Böhmen
 Eger (Theiß), Nebenfluss der Theiß in Ungarn
 Eger (Wörnitz), Nebenfluss der Wörnitz in Schwaben

Regionen:
 Erzbistum Eger, Erzbistum in Ungarn
 Landkreis Eger, ehemaliger Landkreis im Sudetenland (1938–1945)
  Bezirk Eger, tschechische Verwaltungseinheit, siehe Okres Cheb

astronomischer Objekte:
 (3103) Eger, Asteroid vom Apollo-Typ
 Eger (Krater), Krater auf dem Mars

EGER steht für:
 Stronsay Airport (ICAO-Code), Flughafen auf der Insel Stronsay in Orkney, Schottland

Siehe auch:
 Ecker (Begriffsklärung)
 Egger (Begriffsklärung)
 Eker
 Ekker

Abkürzung